Нижче представлено список пісень австралійського гурту AC/DC. Станом на листопад 2020 року в них налічується 193 пісні. З моменту свого заснування в 1973 році вони випустили 17 студійних альбомів (15 всесвітніх та 2 тільки в Австралії), 2 альбоми саундтреків, 4 концертних альбоми, 11 відеоальбомів та 2 набори альбомів. Попри те, що AC/DC випустили велику кількість синглів, вони ніколи не випускали альбомів "Greatest Hits". Альбом Who Made Who, який послужив саундтреком до фільму Максимальне прискорення, AC/DC: Iron Man 2 та різні концертні записи є наразі найкращими наближеннями до альбомів найкращих хітів.

Протягом довгого часу гурт відмовлявся публікувати свої альбоми на iTunes, оскільки там існує можливість завантажування окремих пісень, а не альбомів цілком. Гурт пояснив це так: "Річ у тім, що ми щиро віримо що наші пісні в кожному нашому альбомі не можуть існувати окремо одна від одної. Якби ми їх опублікували на iTunes, то певна кількість людей точно би скачала всього одну чи дві пісні з альбому". Але пізніше, у листопаді 2012 року, гурт все ж таки опублікував усю їхню дискографію на iTunes. Також, в червні 2015 року вони опублікували свої пісні на Spotify, хоча раніше відмовлялись це робити.

Гурт AC/DC був заснований в Сіднеї в 1973 році двома братами-австралійцями шотландського походження Ангусом та Малькольмом Янгами. Вони випустили два альбоми в Австралії перш ніж зробили свій перший міжнародний альбом High Voltage, в створенні якого також брали участь вокаліст Бон Скотт, бас-гітарист Марк Еванс та барабанщик Філ Радд. В 1980 році Бон Скотт помер невдовзі після випуску доволі успішного альбому Highway to Hell, і його замінив британський вокаліст Браян Джонсон, з яким AC/DC випустили свій найбільш комерційно успішний альбом Back in Black. Наразі, їх останнім альбомом є Power Up випущений в листопаді 2020 року. За більш ніж чотири десятиліття своєї діяльності гурт продав більше 200 мільйонів копій своїх альбомів по всьому світу. Один лише Back in Black був проданий у кількості 50 мільйонів копій, що зробило його другим найбільш продаваним альбомом у світі після альбомів Thriller співака Майкла Джексона та The Dark Side of the Moon гурту Pink Floyd.

Список 
Гітаристи Ангус та Малькольм Янги брали участь у створенні кожної пісні гурту, окрім тих, які є кавер-версіями пісень інших виконавців та тих, які були створені після смерті Малькольма. Також, у створенні багатьох пісень брали участь і вокалісти. До 1980 року це був Бон Скотт, а з 1980 це був Браян Джонсон. Творчість гурту поділяють на два періоди: "Ера Бона Скотта" (1974–1980) і "Ера Браяна Джонсона" (з 1980).

Пісні випущені як сингли позначені сірим кольором. Для пісень, які є кавер-версіями, в дужках позначений оригінальний автор.

Посилання 
 Альбоми AC/DC  - Офіційний сайт AC/DC
 AC/DC Official  - YouTube
 Дискографія AC/DC - MusicBrainz
 Пісні AC/DC  - Музика Google Play
 Пісні AC/DC  - iTunes
 Пісні AC/DC - Amazon
 AC/DC  - Last.fm

Примітки 

AC/DC
AC/DC